Уиллемс () — английская фамилия. Известные носители:
 Уиллемс, Джо (род. 1970) — бельгийский кинооператор.
 Уиллемс, Стефани (род. 1989) — фотомодель, победительница конкурса Мисс Шотландия 2008, представляла свою страну на конкурсе Мисс Мира 2008, проходившего в ЮАР.
 Уиллемс, Стэн (1924—2011) — английский футболист, защитник «Челси» (1949—1956).